Абрам Иешуа Хешель (1907—1972) — американский раввин польского происхождения, один из ведущих еврейских теологов и философов XX столетия. Был профессором еврейской мистики в Еврейской богословской семинарии Америки. Автор популярных книг по еврейской философии и активный деятель Движения за гражданские права.

Биография 
Родился в 1907 году. Был младшим из шести детей. В 1916, когда мальчику было девять лет, его отец Моше Мордехай умер. После ешивы Абрам Хешель поступил в Берлинский университет. Он также вступил в группу поэтов, писавших на идиш, а в 1933 опубликовал книгу стихов Der Shem Hamefoyrosh: Mentsch, которую посвятил отцу.

В 1938 арестован Гестапо и депортирован в Польшу. Её он смог покинуть всего за несколько недель до немецкого вторжения. Это стало возможным благодаря усилиям Джулиана Моргенштерна, хлопотавшего в США об американских визах для еврейских интеллектуалов из Европы.

Сестра Хешеля Эстер погибла при немецкой бомбардировке. Его мать была убита нацистами, две другие сестры погибли в концлагерях. По этой причине раввин никогда больше не приезжал в Германию, Австрию и Польшу.

С марта 1940 он жил в Нью-Йорке. Работал в Hebrew Union College (HUC, иудеи-реформисты) в Цинциннати. В 1946 занял пост в Еврейской богословской семинарии (консервативный иудаизм). Вплоть до своей смерти в 1972 году был здесь профессором еврейской этики и каббалы.

Семья 
10 декабря 1946 года в Лос-Анджелесе женился на пианистке Сильвии Штраус. Их дочь Сюзанна стала еврейским учёным. Архив Хешеля хранится в :en:Rubenstein Rare Book & Manuscript Library в Университете Дьюка.

Идеология

Влияние за пределами иудаизма 

Работы Хешеля по иудейской теологии, особенно Man Is Not Alone, God in Search of Man, The Sabbath и The Prophets весьма популярны. Он посетил Второй Ватиканский собор, представляя там американских евреев и старался убедить Католическую церковь убрать из литургии антисемитские элементы. Хешель считал, что ни одна из религий не обладает монополией на религиозную истину как таковую.

Опубликованные труды

Избранная библиография 
 The Earth Is the Lord’s: The Inner World of the Jew in Eastern Europe. 1949. 
 Man Is Not Alone: A Philosophy of Religion. 1951. 
 The Sabbath: Its Meaning for Modern Man. 1951. 
 Man’s Quest for God: Studies in Prayer and Symbolism. 1954. 
 God in Search of Man: A Philosophy of Judaism. 1955. 
 The Prophets. 1962. 
 Who Is Man? 1965. 
 Israel: An Echo of Eternity. 1969. 
 A Passion for Truth. 1973. 
 Heavenly Torah: As Refracted Through the Generations. 2005. 
 Torah min ha-shamayim be’aspaklariya shel ha-dorot; Theology of Ancient Judaism. [Hebrew]. 2 vols. London: Soncino Press, 1962. Third volume, New York: Jewish Theological Seminary, 1995.
 The Ineffable Name of God: Man: Poems. 2004. 
 Kotsk: in gerangl far emesdikeyt. [Yiddish]. 2 v. (694 p.) Tel-Aviv: ha-Menorah, 1973. Added t.p.: Kotzk: the struggle for integrity (A Hebrew translation of vol. 1, Jerusalem: Magid, 2015). A Passion for Truth is an adaptation of this larger work.
 Der mizrekh-Eyropeyisher Yid (). 45 p. Originally published: New-York: Shoken, 1946.
 Abraham Joshua Heschel: Prophetic Witness & Spiritual Radical: Abraham Joshua Heschel in America, 1940—1972, biography by Edward K. Kaplan 
 «The Encyclopedia of Hasidism» edited by Rabinowicz, Tzvi M.:  Jason Aronson, Inc., 1996.

Память 
В честь р. Хешеля названы четыре школы в США и Канаде и шоссе в штате Миссури.

Примечания

Дополнительная литература

Ссылки 
 Guide to the Abraham Joshua Heschel Papers, Rubenstein Library, Duke University.
 Heschel’s role in Vatican II and his advocacy of interreligious respect
 Alan Brill Review of Heavenly Torah
 Arnold Jacob Wolf Review of Heavenly Torah
 David Blumenthal review of Heavenly Torah 
 About Rabbi A. J. Heschel  The Heschel Center for Environmental Learning and Leadership

Раввины США
Философы США
Богословы США
Еврейские богословы
Пацифисты
Активисты движения за права афроамериканцев
Персоналии:Этика
Поэты на идише
Преподаватели Еврейской теологической семинарии (Нью-Йорк)
Преподаватели Колледжа Еврейского союза
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии